La saison 2014-2015 du championnat de Tunisie masculin de basket-ball est la  de la compétition.

Clubs participants

Poule A 
 Club africain
 Club athlétique bizertin
 Étoile olympique La Goulette Kram
 Ezzahra Sports
 Gazelec sport de Tunis
 Jeunesse sportive kairouanaise
 Union sportive monastirienne

Poule B 
 Association sportive d'Hammamet
 Club sportif des cheminots
 Étoile sportive de Radès
 Étoile sportive du Sahel
 Jeunesse sportive d'El Menzah
 Sfax railway sport
 Stade nabeulien

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Phase 1

Poule A 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.

Poule B 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out. L'Étoile sportive du Sahel bénéficie du point du bonus grâce aux confrontations directes avec l'Étoile sportive de Radès.

Phase 2

Play-off 

|

|}

Play-out 
   

 
 
 

|

|}

Phase 3 (super play-off) 

Coupe FTBB

Récompenses individuelles 
 Champion : Club africain
 Entraîneur : Predrag Badnjarević  
 Effectif : Naim Dhifallah, Mourad El Mabrouk, Nizar Knioua, Hichem Zahi, Mohamed Hadidane, James Justice, Lassaad Chouaya, Ziyed Chennoufi, Sergo Atuashvili, Ahed Ajmi, Bechir Hadidane, Mehdi Ben Ghenia, Youssef Mejri, Seif Ben Maati

Autres 

C'est la Dalia sportive de Grombalia qui remporte le championnat de division nationale B. Elle monte en Nationale A en compagnie du Stade sportif de Kasserine. 

2014-2015
Basket-ball M1
Tunisie M1